Tronco (órgão vegetal)
 Toro (topologia) — espaço topológico

Geografia 
 Toro (Itália) — comuna
 Toro (distrito) — no Peru
 Toro (Nigéria) — LGA no estado de Bauchi
 Reino de Toro — no Uganda
El Toro (Venezuela) — capital do município de Almirante Padilla

Espanha 
 Toro (Espanha) — município
El Toro — município da Comunidade Valenciana

Desambiguações de topônimos